Miejsce święte – miejsce uznawane przez wyznawców danej religii za święte
 Święte Miejsce – część wsi Grabowo w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz
 Święte Miejsce – uroczysko na Suwalszczyźnie